Izkor lub Jizkor (heb. „wspomnij”) – w judaizmie modlitwa odmawiana przez potomków, podczas której wspominają swych zmarłych rodziców, zwykle w synagodze, przy asyście minjanu. Izkor odmawiany jest cztery razy do roku: na Jom Kipur, ostatni dzień święta Pesach, na Szmini Aceret oraz na drugi dzień Szawuot.

Wielu ludzi myli tę modlitwę z modlitwą za zmarłych, jednak jest ona tylko wspominaniem najbliższych, którzy odeszli.

Judaizm

en:Bereavement in Judaism#Yizkor